La Superliga A 2003-2004 è stata la 13ª edizione del massimo campionato russo di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Poule retrocessione

L'EvrAz Ekaterinburg è immune da retrocessioni grazie ad un accordo con la Federazione.

Formazione vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2003
Pallacanestro nel 2004
2003-2004